

Toponyme 
 Guénin, commune française du Morbihan.
 Guénin, commune rurale du Burkina Faso

Patronyme 
 Saint Guénin (), dixième évêque de Vannes.
 Claude Guénin de Saint-Marc (1730-1807), polémiste français.
 Marie-Alexandre Guénin (1744-1835), violoniste et compositeur français.
 Louis Prosper Guénin (1843-1919) et son fils Eugène Guénin (1865-1931), sténographes.
 Pierre Guénin (1927-2017), journaliste de cinéma, artiste peintre, écrivain et militant LGBT français.
 Jacques de Guenin (né en 1931), économiste français.
 Philippe Guénin (né en 1965), plasticien et poète français.
 Stéphane Guénin (né en 1966), réalisateur français.
 Loïc Guénin (né en 1976), compositeur français.

Homonymie de patronyme